Князь Ян Друцкий-Соколинский (; 1560—1630) — государственный деятель Речи Посполитой, сын князя Анриана Андреевича Друцкого-Соколинского.

Представитель русско-литовского княжеского рода Друцких-Соколинских, ветви князей Друцких.

Служил в разные годы секретарëм и дворянином при дворе короля польского и великого князя литовского, писарем великим литовским (с 1608), старостой мстиславским (1612) и первым старостой стародубским (1625), референдарием литовским (1630).

В 1611 году направлялся с посольством в Москву для заключения мирного договора.

В 1621 и 1625 годах избирался маршалком сеймов Речи Посполитой.

См. также 
 Друцкие

Ссылки 
 Archiwum Warszawskie Radziwiłłów; Dział VI: „Diariusze”. 1613-1770 
 Jan Drucki-Sokoliński — marszałek sejmu

Ян
Писари великие литовские
Старосты мстиславские
Депутаты Сейма Речи Посполитой
Референдарии великие литовские